Xihe ist

der Stadtbezirk Xihe (细河区) der Stadt Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xihe (Fuxin)
den Kreis Xihe (西和县) im Verwaltungsgebiet der Stadt Longnan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xihe (Longnan)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Dabu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xihe (Dabu)
die Großgemeinde Xihe (溪河镇) im Stadtbezirk Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xihe (Huai’an)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Keshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xihe (Keshan)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Stadtbezirk Longquanyi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xihe (Longquanyi)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xihe (Meitan)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Mengshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xihe (Mengshan)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Pingli in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xihe (Pingli)
die Großgemeinde Xihe (溪河镇) der Stadt Shulan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xihe (Shulan)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Stadtbezirk Tongliang der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xihe (Tongliang)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Stadtbezirk Wujiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xihe (Wujiang)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Stadtbezirk Xiaonan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xihe (Xiaonan)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Xinhua in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xihe (Xinhua)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Kreis Yongjing in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xihe (Yongjing)
die Großgemeinde Xihe (西河镇) im Stadtbezirk Zichuan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xihe (Zichuan)
die Gemeinde Xihe (西河乡) der Stadt Fenyang in der chinesischen Provinz Shanxi, sieje Xihe (Fenyang)
die Gemeinde Xihe (西河乡) im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan, sieje Xihe (Nanbu)
die Gemeinde Xihe (西河乡) im Kreis Nanzheng in der chinesischen Provinz Shaanxi, sieje Xihe (Nanzheng)
die Gemeinde Xihe (西河乡) im Kreis Xide in der chinesischen Provinz Sichuan, sieje Xihe (Xide)
die Gemeinde Xihe (西河乡) im Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China, sieje Xihe (Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner)
die Gemeinde Xihe (西河乡) im Kreis Yangcheng in der chinesischen Provinz Shanxi, sieje Xihe (Yangcheng)
der archäologische Fundort der neolithischen Xihe-Stätte (西河遗址) in Zhangqiu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xihe (Zhangqiu)
der Name einer chinesischen Sonnengöttin, siehe Xihe (Göttin) sowie Xi und He
ein Sonnenbeobachtungssatellit, siehe Xihe (Satellit)